Keleti szél (Vent d'est) (1993) francia–svájci film Robert Enrico rendezésében
 Keleti szél (Tau ming csung) (2007) kínai–hongkongi történelmi film
 Keleti szél: A film (2010) magyar film Szomjas György rendezésében